Пераледа-де-Сан-Роман ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Хара-Экстремения. Занимает площадь 62 км². Население — 283 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 153 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Касереса